Meir steht für:
 Meir (Name), männlicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Meir (Straße), Antwerpener Straße
 Meir (Album), Album der norwegischen Band Kvelertak
 Meir, ägyptisches Dorf; siehe Mair (Ägypten)

Siehe auch:
 Maier (Begriffsklärung)
 Meier (Begriffsklärung)
 Meyer (Begriffsklärung)
 Meyr
 Mair
 Mayer
 Mayr